Pesem Evrovizije 1959 je bil četrti evrovizijski izbor zapovrstjo. Tega leta je bilo uvedeno novo pravilo, da v nacionalnih žirijah ne sme biti nobenega profesionalnega skladatelja ali založnika.

Pojavile so se nepreverjene govorice, da sta Italija in Francija podelili Nizozemski višje število točk, da bi druga drugi onemogočili zmago.

Tega leta je Nizozemska osvojila že drugo evrovizijsko zmago in tako postala prva država, ki je zmagala več kot enkrat. Besedili za obe nizozemski zmagovalni pesmi (iz tega leta in iz Evrovizije 1957) je napisal Willy van Hemert.

Po izboru je komercionalno uspešnejša od zmagovalne pesmi postala pesem, ki jo je za Italijo zapel Domenico Modugno pod naslovom Piove; zaslovela je pod naslovom Ciao ciao bambina.

Rezultati 
    Država(jezik)
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
 
     Avstrija(nemščina)
    Ferry Graf
    Der K und K Kalypso aus Wien 
    9
    4
 
     Belgija(nizozemščina)
    Bob Benny
    Hou Toch Van Mij
    6
    9
 
     Danska(danščina)
    Birthe Wilke
    Uh - jeg ville ønske jeg var dig
    5
    12
 
     Francija(francoščina)
    Jacques Phiilipe
    Oui, Oui, Oui, Oui
    3
    15
 
     Nemčija(nemščina)
    Alice in Ellen Kessler
    Heute Abend wollen wir tanzen geh'n
    8
    5
 
     Italija(Italian)
    Domenico Modugno
    Piove
    6
    9
 
     Monako(francoščina)
    Jacques Pills
    Mon Ami Pierrot
    11
    1
 
     Nizozemska(nizozemščina)
    Teddy Scholten
    Een Beetje
    1
    21
 
     Švedska(švedščina)
    Brita Borg
    Augustin
    9
    4
 
     Švica(nemščina)
    Christa Williams
    Irgendwoher
    4
    14
 
     Združeno kraljestvo(angleščina)
    Pearl Carr & Teddy Johnson
    Sing Little Birdie
    2
    16

Glasovanje 
     
    Žirije
    Francija
    Danska
    Italija
    Monako
    Nizozemska
    Nemčija
    Švedska
    Švica
    Avstrija
    Zdr. kraljestvo
    Belgija
    Izvajalci
    Francija
     
    4
    1
    2
    0
    4
    0
    1
    1
    0
    2
    Danska
    0
     
    1
    1
    1
    0
    4
    1
    2
    2
    0
    Italija
    3
    0
     
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    1
    Monako
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    Nizozemska
    4
    0
    7
    1
     
    2
    0
    0
    3
    1
    3
    Nemčija
    2
    0
    1
    0
    0
         
    0
    1
    0
    0
    1
    Švedska
    0
    1
    0
    0
    3    
    0
     
    0
    0
    0
    0
    Švica
    0
    2
    0
    1
    0    
    1
    3
     
    1
    5
    1
    Avstrija
    0
    0
    0
    1
    0    
    0
    2
    1
     
    0
    0
    Združeno kraljestvo
    1
    1
    0
    2
    5    
    0
    0
    3
    2
     
    2
    Belgija
    0
    2
    0
    1
    1    
    3
    0
    0
    0
    2

Zemljevid 

 Zelena = nastopajoče države.
 Rumena = države, ki so že nastopale, a tega leta niso.

1959
1959 v glasbi
Cannes